Botryoid beschreibt
bei den Egeln bestimmte Zell- und Gewebestrukturen, siehe unter Chloragogzelle
einen von der Rispe abgeleiteter Blütenstand, siehe unter Rispe